Die Saison 2012 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft wurde ab dem 1. März 2012 ausgetragen. Es spielten zwölf Mannschaften um den Titel, den Real de Banjul zum elften Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Wallidan Banjul und Serekunda United.

Tabelle 

|}

Einzelnachweise 
 

2012
Fußballsaison 2012